Can Mascaró o Casa Córdoba-Planàs és una casa senyorial al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona 
 Can Mascaró (la Palma de Cervelló)
 Can Mascaró (Riera de Tiana, 84), masia a Tiana (Maresme) 
 Can Mascaró (Sant Josep, 32), casa modernista a Tiana (Maresme) 
 Can Mascaró (Solsona), masia, actualment reconvertida en restaurant, al municipi de Solsona (el Solsonès)